Godfrey Walusimbi est un footballeur ougandais, né le  à Kampala en Ouganda. Il évolue depuis 2010 au Bunamwaya SC au Ouganda, où il occupe le poste d'arrière gauche.

Biographie 
En , Walusimbi quitte Bunamwaya SC pour le CS Don Bosco. Après avoir passé quelques mois avec le club, il annule son contrat en raison de mauvaises conditions de travail. Il retourne dans son ancienne équipe le Villa SC. 

En , Walusimbi rejoint le champion du Kenya Gor Mahia FC, coaché par l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de l'Ouganda Bobby Williamson.

Carrière

Palmarès 
 Villa SC
 Vainqueur de la Coupe d'Ouganda : 2009

Références

Liens externes 
 

Footballeur international ougandais
Joueur du Vipers SC
Naissance à Kampala
Naissance en juillet 1989